

Prénom 
Hailey est un prénom notamment porté par :
 Hailey Baldwin (1996-), mannequin et entrepreneuse américaine ;
 Hailey Clauson (1995-), mannequin américaine ;
 Hailey Danz (1991-), triathlète handisport américaine ;
 Hailey Duke (1985-), skieuse alpine américaine ;
 Hailey Langland (2000-), snowboardeuse américaine ;
 Hailey Swirbul (1998-), fondeuse américaine.

Personnage de fiction 
 Hailey Nichol (1977-), personnage de fiction la série télévisée Newport Beach.

Patronyme 

 Arthur Hailey (1920-2004), écrivain canadien d'origine britannique ;
 Leisha Hailey (1971-), actrice et musicienne américaine.

Personnage de fiction 
 Hailey Nichol, personnage de fiction de la série télévisée américaine Newport Beach.

Toponyme 

 Hailey est une ville américaine, siège du comté de Blaine, situé dans l'Idaho, aux États-Unis.

Médecine 
 Maladie de Hailey-Hailey, maladie de peau.

Patronyme anglais
Prénom anglais
Prénom américain